Теракт в Анкаре:
Теракт в Анкаре, совершённый 22 мая 2007 года. 
Теракт в Анкаре, совершённый 20 сентября 2011 года. 
Теракт в посольстве США в Анкаре, совершённый 1 февраля 2013 года. 
Теракт в Анкаре, совершённый 10 октября 2015 года. 
Теракт в Анкаре, совершённый 17 февраля 2016 года. 
Теракт в Анкаре, совершённый 13 марта 2016 года.